Horvátország
Klake falu Szamobor községben, Zágráb megyében

Szlovénia
Klake falu Kozje községben Savinjska régióban